Bahnhof Erbach steht für:
* Bahnhof Erbach (Odenw)
 Bahnhof Erbach (Rheingau) an der Rechten Rheinstrecke
 Bahnhof Erbach (Westerwald), heute Bahnhof Nistertal-Bad Marienberg
 Bahnhof Erbach (Württemberg), ehemals Erbach b. Ulm, an der Bahnstrecke Ulm–Friedrichshafen